Палеонтология беспозвоночных, или палеобиология беспозвоночных, — раздел палеонтологии, целью которого является научное исследование ископаемых беспозвоночных, то есть любых животных, не относящихся к позвоночным. Несмотря на то, что беспозвоночные не являются полноценным таксоном и считаются парафилетической группой, поскольку не включают произошедших от них позвоночных, палеонтология беспозвоночных считается одной из основных отраслей палеонтологии.

Губки (Porifera)

Стрекающие (Cnidaria)

Двусторонне-симметричные (Bilateria)

Плеченогие (Brachiopoda)

Мшанки (Bryozoa)

Кольчатые черви (Annelida)

Моллюски (Mollusca)

Panarthropoda

Членистоногие (Arthropoda)

Иглокожие (Echinodermata) 
 Исследование морфологии и филогенетических взаимоотношений Hexedriocystis опубликовано Zamora & Sumrall (2020), которые считают данный таксон представителем Blastozoa.
 Исследование морфологического развития большой текальной пластины в самой широкой части теки Guizhoueocrinus yui будет опубликовано Wang et al. (2020).
 Исследование биологического и экологического контроля продолжительности существования родов морских лилий семейства Diplobathrida будет опубликовано Cole (2020).
 Исследование анатомии нервной и кровеносной систем морских лилий мелового периода Decameros ricordeanus и филогенетических взаимоотношений этого вида будет опубликовано Saulsbury & Zamora (2020).

Полухордовые (Hemichordata)

См. также 
 2020 год в палеоэкологии

Примечания 

2020 год в науке